In 1932/33 werd het 23ste en laatste voetbalkampioenschap van Midden-Elbe gespeeld, dat georganiseerd werd door de Midden-Duitse voetbalbond. Voor dit seizoen had de competitie de naam gewijzigd in Elbe, echter komt deze niet overeen met de voormalige Elbecompetitie die van 1919 tot 1923 gespeeld werd. 

Fortuna Magdeburg werd kampioen en plaatste zich voor de Midden-Duitse eindronde. De club versloeg  FC Germania Halberstadt en Wacker Halle en werd dan door Dresdner SC verslagen.

Na dit seizoen kwam de Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij aan de macht en werd de competitie grondig geherstructureerd. De overkoepelende voetbalbonden werden afgeschaft en ruimden plaats voor 16 Gauliga's. De clubs uit Elbe gingen in de nieuwe Gauliga Mitte spelen, waarvoor de top drie zich plaatste. 

De clubs konden geen potten breken en Preußen en Fortuna degradeerden zelfs al na één seizoen. Enkel Cricket-Viktoria, dat niet meteen geplaatst was kon indruk maken met twee vicetitels.

Gauliga

1. Klasse

Groep A

Groep B

Finale
 Heen

 Terug

Externe links
 fussball-historie
 Euroleagues

Voetbalkampioenschap van Midden-Elbe
Duits competitievoetbal 1932/33